Kandi steht für:
 Kandi (Benin), eine Stadt in Benin
 Kandi I, Kandi II und Kandi III, Arrondissements im Departement Alibori in Benin
 Kandi (Murshidabad), eine Stadt im indischen Bundesstaat Westbengalen
 Kandi (Iran), ein Ort in der iranischen Provinz Ardabil (Provinz)
 Kandi (Automarke), chinesische Automarke

Kandi ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Kandi (* 1983), dänischer DJ und Snookerspieler

Siehe auch:
 Kandie